Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sofia Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 26. und 27. September 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
2021